Velociraptor - uma versão reduzida do nome Velociraptor, um gênero de dinossauros
 F-22 Raptor - um modelos de avião de caça
 Raptor (família de motores de foguete) - motores de foguete projetados e construídos pela SpaceX
 Raptor (rapper) - um rapper e produtor musical português
 Raptor: Call of the Shadows - um jogo eletrônico cujo título é Raptor: Call of the Shadows
 Lord Raptor - um personagem de jogo eletrônico
 Rex Raptor - um personagem de jogo eletrônico
 Aenictus raptor - uma espécie de formiga
 Neivamyrmex raptor - uma espécie de formiga
 Rheomys raptor - uma espécie de roedor da família Cricetidae
 Paranyctimene raptor - uma espécie de morcego
 Raptor, pessoa que faz um rapto

Desambiguação